Phú Nhuận (Bắc Giang)
 Phú Nhuận (Bến Tre), xã in de Vietnamese provincie Bến Tre
 Phú Nhuận (Ho Chi Minhstad)